Bang Pa-In peut désigner :
 Le palais royal de Bang Pa-In.
 Le district de Bang Pa-In, en Thaïlande.